Примера Дивисьон Чили 1981 () — 49-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1981
Чили
1981 год в Чили